Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1972, и заняла 17-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1972 года
Спорт в Канаде в 1972 году